Łącza – wieś w woj. śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Rudziniec
 Łącza – struga, dopływ Bierawki
 Łącza – kanał wodny, dopływ Zimnego Potoku

Zobacz też 
 Kanał Łączański